Pakistan deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1948 i London og har siden deltaget i alle sommerlege undtaget Sommer-OL 1980 i Moskva, som de boykottede. Pakistan deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 2010 i Vancouver.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Pakistans OL-statistik  på Sports-reference.com

Pakistan ved sommer-OL
Pakistan ved vinter-OL
OL